Gullin är ett efternamn som bärs/har burits av:
 Gabriella Gullin
 Lars Gullin
 Peter Gullin